La prima unità denominata "Ariete" fu la 132ª Divisione Corazzata Ariete costituita nel 1939
 La stessa unità fu ricostituita nel 1943 come 135ª Divisione Corazzata Ariete II e partecipò alla difesa di Roma il 9 settembre 1943
 L'unità che attualmente ha quel nome è la Brigata Corazzata Ariete